Cette page contient les pages d'homonymie de Steve MacLean, Steve McLean, Steve Maclean, Steven MacLean, Steven McLean et Steve  Maclean.

Steven MacLean peut désigner :
 Steven MacLean (1954-), spationaute canadien.

Steve MacLean peut désigner :
 Steve MacLean (1982-),  footballeur écossais.